5ive může znamenat:

 v angličtině obdobu pro slovo five, česky pět
 5ive (album, 5ive) – první studiové album americké kapely 5ive
 5ive (album, Five) – album anglické chlapecké kapely Five
 5ive (americká hudební skupina) – americká sludge/drone metalová kapela známá i pod názvem 5ive's Continuum Research Project